Сан Антонио де ла Куева има више значења:

 Сан Антонио де ла Куева (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де ла Куева (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику